Ziraat Bank steht für folgende Banken:

 T.C. Ziraat Bankası, staatliches türkisches Kreditinstitut
 Ziraat Bank International, deutsches Tochterunternehmen der T.C. Ziraat Bankası